Beitbridge (Zimbabwe), een grensstad in Zimbabwe
 Beitbrug (Zuid-Afrika), een gelijknamige plaats en grenspost in Zuid-Afrika
 Alfred Beitbrug, de brug tussen deze twee plaatsen